Laufey – personaggio della mitologia norrena
 Laufey – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Laufey – pseudonimo di Laufey Lín Jónsdóttir, cantante islandese
 Laufey Regio – struttura geologica della superficie di Venere